Massís de la Maladeta, massís muntanyenc al Pirineu aragonés.
 Pic de la Maladeta, muntanya de 3.308 metres al massís de la Maladeta.
 Primer Pic Occidental de la Maladeta, muntanya de 3.265 m d'altitud al massís de la Maladeta.
 Segon Pic Occidental de la Maladeta, muntanya de 3.220 m d'altitud, al massís de la Maladeta.
 Tercer Pic Occidental de la Maladeta, muntanya de 3.185 m d'altitud, al massís de la Maladeta.
 Parc Natural de Pocets-Maladeta, parc natural al Pirineu aragonés.